Eric Aumonier oder Éric Aumonier ist der Name folgender Personen:

* Eric Aumonier (Bildhauer) (1899–1974), britischer Bildhauer 
 Éric Aumonier (Geistlicher) (* 1946), französischer Geistlicher, Bischof von Versailles